Der New Year Ekiden (; offiziell , ) ist die jährlich ausgetragene nationale Meisterschaft im Langstrecken-Staffellauf (Ekiden) der japanischen Firmenteams bei den Männern.

Hintergrund 
Leistungsstarke Läufer haben in Japan die Möglichkeit, einem Firmenteam beizutreten, bei deren Sponsor sie typischerweise für einige Arbeitsstunden einer belastungsarmen Tätigkeit nachgehen, sonst aber als Laufprofis bezahlt werden. Während auch Wettkämpfe und Meisterschaften in den international üblichen Disziplinen Bahn-, Cross- und Straßenlauf stattfinden, haben zusätzlich die Ekiden einen hohen Stellenwert. Bereits die nationalen Meisterschaften der Oberschulen werden live im TV übertragen, auf Universitätsebene ist der Hakone Ekiden für männliche Studenten jährlich eines der populärsten Sportereignisse des Landes. Der New Year Ekiden ist in diesem System die nationale Meisterschaft der Firmenteams bei den Männer, die seit 1988 immer am 1. Januar ein Tag vor dem Hakone Ekiden stattfindet. Die entsprechende Veranstaltung bei den Frauen ist der Queen’s Ekiden.

Überblick 
Veranstalter des Ekiden ist die Japan Industrial Track & Field Association. Der Wettbewerb wurde erstmals 1957 ausgetragen, erster Austragungsort war Ise in der Präfektur Mie mit Start und Ziel am Shinto-Schrein Ise-jingu Geku. Die Streckenlänge lag bei auf sieben Etappen aufgeteilten 83,5 km. Bis 1985 blieb die Veranstaltung in Ise, die Distanz verlängerte sich mit der Zeit auf 99 km. 1986 fand das Rennen einmalig um Hikone in der Präfektur Shiga statt, wurde aber bereits bei der Folgeaustragung weiter in die Präfektur Gunma verschoben. Zu diesem Zeitpunkt war auch der Neujahrestag erstmals Austragungsdatum, außerdem wurde der Kurs auf etwa 85 km reduziert. Eine erneute Verlängerung auf genau 100 km erfolgte 2001, was seither die Streckenlänge blieb. Start und Ziel befinden sich dabei in der Stadt Maebashi, dazwischen werden auf einem Rundkurs die größten Städte der Präfektur mit Takasaki, Isesaki, Ota und Kiryu passiert.

Wie im japanischen Laufsport üblich nehmen Firmenteams auch ausländische, zumeist kenianische Läufer unter Vertrag. Jedes Team darf nur einen nichtjapanischen Läufer aufstellen, außerdem ist der Einsatz dieser seit 2009 auf die kürzeste zweite Etappe beschränkt. Trotz des so verminderten Einflusses auf das Gesamtergebnis hat anders als bei den Frauen weiterhin ein Großteil der Firmenteams ein oder zwei ausländische Läufer im Aufgebot.

Das Rennen wird seit 1988 live beim Fernsehsender TBS übertragen. Die Einschaltquoten  lagen in den Jahren 2015 bis 2021 im Bereich von etwa 12 bis 14 %.

Strecke 
Der Kurs wurde seit der Erstaustragung immer in sieben Teilstrecken unterteilt, seit 2018 mit den Längen 12,3 km – 8,3 km – 13,6 km – 22,4 km – 15,8 km – 12,1 km – 15,5 km. Zuvor war die Einteilung ab 2009 trotz einiger 2011 und 2017 erfolgter Änderungen ähnlich, von Einführung der 100 km langen Strecke im Jahr 2001 bis 2008 war dagegen noch die zweite Etappe mit 22,0 km die längste. Mit Etappe 1, 5 und 7 blieben aber auch einige Abschnitte seit 2001 unverändert.

Der Start des New Year Ekiden erfolgt jährlich um 9:15 Uhr vor dem Gebäude der Präfekturverwaltung in Maebashi, von dem aus die Läufer auf einem Rundkurs die Städte und Gemeinden Takasaki, Tamamura, Isesaki, Ota, Kiryu und Midori durchlaufen bis zum wieder vor dem Präfekturalgebäude gelegenen Ziel. Die Wechselpunkte 1, 3, 4 und 5 befinden sich vor den Rathäusern von Takasaki, Isesaki, Ota und Kiryu, der zweite Wechsel in Kudenmachi – einem Stadtteil von Maebashi – und die letzte Übergabe erfolgt wieder in Isesaki.

Qualifikation 
Die Teams erlaufen sich ihre Teilnahme bei sechs regionalen Ekiden-Wettbewerben in Ostjapan, Chubu, Hokuriku, Kansai, Chugoku und Kyushu. Jeder Region ist dabei eine bestimmte Anzahl an Qualifikationsplätzen zugewiesen, wobei seit 1995 insgesamt 37 Mannschaften teilnehmen. Je nach Ergebnis beim letzten New Year Ekiden kann sich die Anzahl an vergebenen Plätzen pro Region verändern. Bis 2008 war die Top 15 aus dem Vorjahr automatisch qualifiziert, diese Regelung wurde jedoch danach abgeschafft.

Statistik

Austragungen und Sieger 
Ergebnisse seit der Erstaustragung 1957.

Tln.: Anzahl an teilnehmenden Teams.

Bestzeiten 
Aktuelle und historische Streckenrekorde auf den einzelnen Etappen seit der Verlängerung auf 100 km 2001.

Weblinks 
 Unterseite bei TBS TV (japanisch)
 Ergebnisse bei der Japan Industrial Track & Field Association (japanisch)
 Ergebnisse auf plala.or.jp (japanisch)
 Japan Running News – englischsprachige Nachrichten zum Laufsport in Japan

Einzelnachweise 

Ekiden
Laufveranstaltung in Japan
Sportveranstaltung in der Präfektur Gunma
Sportveranstaltung in der Präfektur Shiga
Sportveranstaltung in der Präfektur Mie
Erstveranstaltung 1957